La saison 2011-2012 de Liga Adelante est la  de la deuxième division d'Espagne.

Les vingt-deux clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-et-uns autres.

À la fin de la saison, les deux premiers sont promus en Liga BBVA et les quatre suivants s'affrontent en barrages pour déterminer la dernière équipe promue.

Les quatre derniers sont, quant à eux, relégués en Segunda División B.

Le FC Barcelone B et le Villarreal CF B, équipe réserve respectivement du FC Barcelone et du Villarreal CF ne peuvent pas être promues en Liga BBVA. En revanche, elles peuvent être reléguées en troisième division si elles terminent en bas du classement ou si leur équipe première est relégué en deuxième division.

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Source: Liga de Fútbol Profesional

Barrages de promotion 

2011-2012
Football M2
Espagne M2
Championnat M2